Jan Koster (politicus)
 Jan Koster (taalkundige)
 Jan Koster (voetballer)
 Jan Koster (taekwondoka)
 Jan Kosters, een hoogleraar en rechter
 Jans Koster, een zwemster

Zie ook 
 Koster (doorverwijspagina)